Лу́ций Кальпу́рний Бе́стия () — имя нескольких римских политиков:
 Луций Кальпурний Бестия (умер после 90 года до н. э.) — консул 111 года до н. э., участник Югуртинской войны.
 Луций Кальпурний Бестия (умер после 43 года до н. э.) — народный трибун 62 года до н. э., плебейский эдил в 59 году до н. э.